Прудковский сельский совет — административно-территориальная единица:

Белоруссия 
 Прудковский сельсовет — сельсовет в Мозырском районе Гомельской области.
 Прудковский сельсовет — упразднённый сельсовет в Калинковичском районе Гомельской области.
 Прудковский сельсовет — упразднённый сельсовет в Чаусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Прудковский сельсовет — в Зарайском районе Московской области (упразднён в 1939 году)